Propandiol bzw. Propylenglycol ist die Bezeichnung für zwei isomere chemische Verbindungen:
 1,2-Propandiol 
 1,3-Propandiol